Mai più pene né oblio (No habrá más penas ni olvido) – romanzo di Osvaldo Soriano del 1978
 Piccola sporca guerra (No habrá más penas ni olvido) – film del 1983 diretto da Héctor Olivera